Il singolare del torneo di tennis Belgian Open 1992, facente parte del WTA Tour 1992, ha avuto come vincitrice Wiltrud Probst che ha battuto in finale Meike Babel 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Sabine Appelmans (secondo turno)
 Emanuela Zardo (quarti di finale)
 Manon Bollegraf (primo turno)
 Nicole Krijger-Jagerman (semifinali)

 Petra Thoren (primo turno)
 Dominique Monami (secondo turno)
 Elena Brjuchovec (primo turno)
 Noëlle van Lottum (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Belgian Open 1992